Woytek ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Woytek (* 1974), österreichischer Numismatiker
 Erich Woytek (* 1942), österreichischer Klassischer Philologe

Siehe auch:
 Voytek
 Wojtek